Доломит — название нескольких промышленных предприятий по производству доломита и изделий из него:
 Доломит (завод, Витебск)
 Доломит (завод, Липецкая область)